

Cinema 
 Convoy – film del 1927 diretto da Joseph C. Boyle e (non accreditato) Lothar Mendes
 Convoy - Trincea d'asfalto (Convoy) – film del 1978 diretto da Sam Peckinpah

Geografia 
 Convoy – villaggio della contea di Donegal in Irlanda
 Convoy – villaggio della Contea di Van Wert, Ohio, Stati Uniti d'America

Musica 
 Convoy – singolo di C. W. McCall del 1975, dall'album Black Bear Road

Televisione 
 Convoy – serie televisiva statunitense degli anni 1960